Эльблонг:

 Эльблонг — город в Варминско-Мазурском воеводстве Польши.
 Эльблонг — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Эльблонгский повят, Варминско-Мазурское воеводство.
 Эльблонг — река на севере Польши.